MTV Ao Vivo: Bailão do Ruivão é um álbum ao vivo da MTV Brasil que foi gravado em São Paulo na casa de shows Carioca Club, com os cantores Nando Reis (e Os Infernais), Wando, Guilherme Arantes e Zé Ramalho. O álbum também conta com a participação da dupla Zezé di Camargo e Luciano e da Banda Calypso. O DVD foi lançado em 2010 pela Universal Music.

Faixas 
 Vênus
 Agora Só Falta Você
 Não Me Deixe Nunca Mais
 Whisky a Go Go
 Fogo e Paixão / My Pledge of Love
 I Can See Clearly Now
 Islands in the Stream (particpação especial de Micheline Cardoso)
 Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)
 Could You Be Loved (participação especial de Banda Zafenate)
 You And I
 Chorando se Foi (participação especial de Joelma e Chimbinha)
 Bichos Escrotos
 Gostava Tanto de Você
 Você Pediu e Eu Já... (participação especial de Zezé Di Camargo & Luciano)
 Severina Xique Xique
 Você Não Vale Nada
 Frevo Mulher
 Lindo Balão Azul

Extras 
 Créditos
 Do Seu Lado (participação especial de Zezé Di Camargo & Luciano)
 Você Pediu e Eu Já Vou Daqui (áudio)
 Making Of

Créditos 
Os Infernais
 Nando Reis — voz e violão
 Carlos Pontual — guitarra
 Felipe Cambraia — baixo
 Alex Veley — teclados
 Diogo Gameiro — bateria

Músicos convidados
 Micheline Cardoso — backing vocal
 Hannah Lima — backing vocal
 Jander Dornellas, Julian Dornellas e Wilson Cacique - vocais em "Bichos Escrotos"

Produção
 Flávio Senna — gravação e mixagem
 Flávio Neto — assistente de gravação
 Bruno Leon e Mauro Araújo — assistentes de mixagem
 Carlos Freitas — masterização

Álbuns de Nando Reis
Álbuns lançados pela Universal Music Group
Álbuns ao vivo de 2010
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns do MTV ao Vivo